Guaimbê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaimbê (ort), São Paulo, 
 Guaimbê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar